Jméno Judita Flanderská nosilo v historii více osob, příslušnic flanderského vládnoucího rodu:
 Judita Flanderská  (843/844–870) – dcera západofranckého krále Karla II. Holého a Ermentrudy Orleánské
 Judita Flanderská (1030–1094) – dcera flanderského hraběte Balduina IV. Flanderského a Eleonory Normandské